Gerard van den Aardweg (1936), Nederlands psycholoog, psychoanalyticus en voorstander van conversietherapie
 H.P. van den Aardweg (1899-1971), Nederlands letterkundige, schrijver en vertaler